Gravsjön (Gravsjöarna) kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gravsjöarna, sjö i Kungsbacka kommun,  (3 ha)
Gravsjön, Halland, sjö i Härryda kommun och Mölndals kommun,  (50,2 ha)
Gravsjön, Småland, sjö i Aneby kommun,  (63,8 ha)
Gravsjön (Bredareds socken, Västergötland), sjö i Borås kommun,  (6,86 ha)
Gravsjön (Håcksviks socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun,  (31,9 ha)
Gravsjön (Istorps socken, Västergötland), sjö i Marks kommun, 
Gravsjön (Liareds socken, Västergötland), sjö i Ulricehamns kommun, 
Gravsjön (Sandhems socken, Västergötland), sjö i Mullsjö kommun,  (16,2 ha)
Gravsjön, Dalarna, sjö i Rättviks kommun,  (78,2 ha)
Gravsjön, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun,  (6,09 ha)
Gravsjön, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (12,4 ha)
Gravsjön (Fredrika socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (31,2 ha)
Gravsjön (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (37,4 ha)
Gravsjön (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (15,6 ha)
Ytter-Gravsjön, sjö i Åsele kommun,  (10,8 ha)

Se även
Hautajärvi
Gravtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn